Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2019/2020 — 119-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 9 августа 2019 года и закончится 25 апреля 2020 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
Северная Ирландия
2010-е годы в Северной Ирландии
2020-е годы в Северной Ирландии